Шарль д’Орлеан аббат де Ротлен (1691—1744) — французский учёный.

Сопровождая, в качестве секретаря, кардинала Полиньяка в Рим, он положил начало замечательной коллекции медалей, перешедшей затем в библиотеку Эскориала.

Его нумизматические познания были настолько велики, что несмотря на незначительность его печатных исследований («Observations sur la Collection des grands et petits voyages», 1742, и др. мелкие работы) он был членом академий французской и надписей. Полиньяк перед смертью возложил на него издание «Anti-Lucrèce».

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Нумизматы Франции